Swithinbank ist der Familienname von:
 Charles Swithinbank (1926–2014), britischer Glaziologe und Polarforscher

Sonstiges:
 Swithinbank-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Swithinbankhallet, Eishang im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Swithinbank-Moräne, Mittelmoräne des Shackleton-Gletschers, Ross Dependency, Antarktika
 Swithinbank Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika